Юрий Иосифович Галлингер (род. 3 сентября 1939, Караганда, Казахская ССР) —  (1981), профессор (1987), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1990), заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Родился 3 сентября 1939 года в Караганде в семье учителей.

В 1956 году поступил в Карагандинский медицинский институт, закончил Кишинёвский медицинский институт в 1962 году по специальности — эндоскопическая хирургия.

Профессиональную деятельность начал в поликлинике города Москвы. В 1967 году перешёл на работу во 2-й Московский медицинский университет. С 1986 года является руководителем отделения эндоскопической хирургии Научного центра хирургии Российской академии медицинских наук.
В настоящее время — главный научный сотрудник РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН.

В январе 1991 года выполнил первую в СССР лапароскопическую холецистэктомию.

Является вице-президентом Российской гастроэнтерологической ассоциации.

Библиография 
Является автором более 200 печатных работ, в том числе 4 монографий:
 «Оперативная эндоскопия желудочно-кишечного тракта» (1984 г.)
 «Лапароскопическая холецистэктомия» (1992 г.)
 «Лапароскопическая аппендэктомия» (1993 г.)
 «Практическая эндоскопия в хирургической клинике» (1997 г.)

Примечания

Литература 
 Профессор Юрий Иосифович Галлингер: К 75-летию со дня рождения  // Хирургия. — 2014. — № 10. — С. 136-137.

Ссылки 
 Биография Юрия Галлингера

Выпускники Кишинёвского медицинского института
Гастроэнтерологи
Хирурги СССР
Хирурги России
Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского